Широкор́ад — фамилия.

Известные носители 
 Широкорад, Александр Борисович (род. 1947) — российский публицист, автор книг о военной технике.
 Широкорад, Валерий Иванович (род. 1964) — российский учёный-онкоуролог.
 Широкорад, Леонид Дмитриевич (род. 1937) — советский и российский учёный-экономист.